Соревнования в плавании на 100 метров на спине (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 3 и 4 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 3 августа в 9:49 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:48, а финал — 4 августа в 18:36.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 38-40, 58, 73

100 м, на спине, мужчины